Il toponimo Mukingo può riferirsi a diverse località del Ruanda:

Mukingo, settore del distretto di Gisagara
Mukingo, settore del distretto di Nyanza